Richelieu se poate referi la următoarele:

Persoane 

Din familia franceză Richelieu au făcut parte o serie de personalități renumite ca de pildă:
 Armand Jean du Plessis, Duce de Richelieu, numit si Cardinalul Richelieu
 Louis François Armand du Plessis, Duce de Richelieu, numit Mareșalul Richelieu
 Armand Emmanuel du Plessis, Duce de Richelieu
 Emmanuel Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu, Duce de Aiguillon

Localități 

 Richelieu fost oraș de rezidență a departamentului Indre-et-Loire.
 Richelieu (Quebec) localitate în provincia Quebec, Canada.

Ape curgătoare 
 Richelieu (râu) în provincia Quebec din Canada.

Lingvistică
Nume de familie